Новосинецкое се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Болховском районе Орловской области России. 

Создано в 2004 году в границах одноимённого сельсовета.

Административный центр —  деревня Новый Синец.

География 
Расположено в юго-восточной части района.

Население

Населённые пункты 
В сельское поселение входят 35 населённых пунктов:

Примечания 

Муниципальные образования Болховского района
Сельские поселения Орловской области